Stewart Creek ist der Name folgender geografischen Objekte:

Fließgewässer in Australien:
 Stewart Creek (Flinders River), Nebenfluss des Flinders River in Queensland
 Stewart Creek (Palmer River), Nebenfluss des Palmer River (Mitchell River) in Queensland

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Stewart Creek (Parker Creek) in West Virginia 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stewart Creek (West-Virginia)